Готи се може односити на:

Готи, германско племе
Визиготи или Западни Готи
Остроготи или Источни Готи
Кримски Готи